En rad sjöar i Sverige heter "Tjärn", "Tjärnen":

Tjärn (Bro socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (35 ha)
Tjärnen (Östra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Tjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (19,7 ha)
Tjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland, 702531-166196), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Tjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland, 703135-166964), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Tjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Tjärnen (Hagfors socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (5,3 ha)
Tjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten, 726982-178998), sjö i Luleå kommun,  (4,93 ha)
Tjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten, 727656-180587), sjö i Luleå kommun, 
Tjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten, 728426-176813), sjö i Luleå kommun, 
Tjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (7,81 ha)
Tjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Tjärnen (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Tjärnen (Vikers socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Tjärnen (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (7,2 ha)
Tjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 736180-181175), sjö i Överkalix kommun, 
Tjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 738677-181499), sjö i Överkalix kommun, 
Tjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Tjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (13,7 ha)
Tjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (6,93 ha)
Tjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun,  (20,9 ha)
Tjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Tjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (2,73 ha)
Tjärnen, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Tjärnet (variant i Dalsland med angränsande landskap)
Tärnen (variant i bland annat Tiveden)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn